Il Colle ima više značenja:
 Il Colle, Arezzo
 Il Colle, Lucca
 Il Colle, Perugia
 Il Colle, Rieti
 Il Colle, Siena